Оливье́ри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оливьери, Альдо (1910—2001) — итальянский футболист, вратарь.
 Оливьери, Дино (1905—1963) — итальянский композитор, музыкант, руководитель эстрадных оркестров.
 Оливьери, Дон (род. 1981) — американская актриса и фотомодель.
 Оливьери, Кьяра (род. 1979) — итальянская кёрлингистка.
 Оливьери, Педро (дата и место рождения и смерти неизвестны) — уругвайский футболист и тренер.

Составные фамилии 
 Оливьери-Монро, Чарльз (род. 1969) — канадский дирижёр, работающий преимущественно в Чехии.